КИ:

 Кадастровый инженер
 Клиническое исследование
 Комитет информации (КИ) при Совете Министров СССР, который объединяет внешнюю политическую и военную разведки 1947 г.
 Комитет информации при Министерстве иностранных дел
 Компьютерная игра
 Кондитерские изделия
 Контактная импровизация
 Коэффициент интеллекта
 Краснознамённый имени Ю. В. Андропова институт КГБ СССР — КИ КГБ СССР